Rytisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Rytisaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (0 ha)
3. Rytisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (1 ha)
4. Rytisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,14, long 29,26),  (1 ha)
5. Rytisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,99, long 29,62),  (0 ha)
6. Rytisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,99, long 29,82),  (0 ha)
7. Rytisaari (ö i Nellimöjärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar